Ari Gold – cantante statunitense
Ari Gold – attore, regista e musicista statunitense
Ari Gold – personaggio della serie televisiva Entourage